Schlatter est un patronyme porté notamment par :

 Adolf Schlatter (1852-1938), théologien et professeur protestant suisse ;
 Charlie Schlatter (1966-), acteur américain ;
 Ferdinand Schlatter, skipper français ;
 Marionna Schlatter (1980-), personnalité politique suisse.